Die Warschauer Zitadelle – film del 1930 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
Die Warschauer Zitadelle – film del 1937 diretto da Fritz Peter Buch